Europamästerskap 1967 kan avse:

Europeiska inomhusspelen i friidrott 1967
Europamästerskapen i brottning 1967
Europamästerskapen i fälttävlan 1967
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1967
Europamästerskapen i konståkning 1967
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1967
Europamästerskapet i basket för herrar 1967
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1967
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1967